Esistono più comuni francesi con questo nome

Beauvilliers – Eure-et-Loir
Beauvilliers – Loir-et-Cher
Beauvilliers – Yonne